Unsterblichkeit steht für:

 Unsterblichkeit, Vorstellung eines zeitlich unbegrenzten Lebens
 Unsterblichkeit (Rudolf G. Binding), Roman von Rudolf G. Binding (1921)
 Unsterblichkeit (Rolf Schneider), Roman von Rolf Schneider (1984)

Siehe auch:
 Unsterbliche (Begriffsklärung)